PNR est un sigle pouvant signifier :
 Politique Nationale de Ruralité (Québec) ;

 Point de non retour ;
 Passenger Name Record, enregistrement contenant les données d'un voyage. Identifié par un identifiant unique de 6 caractères alphanumériques appelé Record locator ;
  ;
 Plan national de reboisement en Algérie ;
 Parti national rénovateur : parti nationaliste portugais ;
 Programme national de recherche, programme de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)
 Le Code IATA de l'Aéroport international Agostinho-Neto à Pointe-Noire, République du Congo.
 Partido Nacional Revolucionario ancêtre du PRI au Mexique ;
 Parti national républicain, un ancien parti français.
 Parti national religieux, parti sioniste religieux.
 programme national de réforme, une politique économique de l'Union européenne.